Guysborough – miejscowość w Kanadzie, w prowincji Nowa Szkocja
 Guysborough – hrabstwo w Kanadzie, w prowincji Nowa Szkocja
 Guysborough – jednostka samorządowa (municipal district) w Kanadzie, w prowincji Nowa Szkocja